Futbolnyj klub Skala Stryj (ukrajinsky: Футбольний клуб «Скала» Стрий) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Stryj.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sokil s kapacitou 6 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 2004 – FK Moršin (Futbolnyj klub Moršin)
 2010 – FK Skala Moršin (Futbolnyj klub Skala Moršin)
 2011 – FK Skala Stryj (Futbolnyj klub Skala Stryj)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2004